Liang En-shuo e Wang Xinyu erano le detentrici del titolo, ma Liang non era più eleggible per i tornei juniores. Wang ha scelto di non partecipare a questa edizione del torneo.

In finale Natsumi Kawaguchi e Adrienn Nagy hanno battuto Chloe Beck e Emma Navarro con il punteggio di 6–4, 6–4.

Teste di serie 

  Park So-hyun /  Hong Yi Cody Wong (secondo turno)
  Thasaporn Naklo /  Mananchaya Sawangkaew (quarti di finale)
  Natsumi Kawaguchi /  Adrienn Nagy (campionesse)
  Marta Custic /  Helene Pellicano (quarti di finale)

  Wang Jiaqi /  Zheng Qinwen (primo turno)
  Elina Avanesyan /  Anastasia Tikhonova (secondo turno)
  Loudmilla Bencheikh /  Francesca Curmi (semifinale)
  Chloe Beck /  Emma Navarro (finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 Tabellone 

Australian Open 2019